Wola – dzielnica Warszawy
 Warszawa Wola – przystanek kolejowy, dawniej zwany Warszawa Kasprzaka
 Warszawa Wola – dawny przystanek kolejowy, obecnie peron 8 stacji Warszawa Zachodnia w Warszawie